Zarathustra, een Iraanse profeet en de grondlegger van het Zoroastrisme
 Zoroaster (geslacht), een geslacht van zeesterren
 Zoroaster (schip, 1878)